Four Seasons kan avse:

Four Seasons Hotels and Resorts – en hotellkedja
The Four Seasons – en amerikansk rockgrupp bildad 1960

Se även
 Fyra årstider –  en amerikansk TV-serie  från 1984, originaltitel The Four Seasons
 De fyra årstiderna (olika betydelser) – flera betydelser
 Quattro Stagioni –  fyra årstider på italienska, flera betydelser